Suite for violin og piano opus 3, een compositie van Eyvind Alnæs
Suite for violin og piano opus 37, eveneens een compositie van Alnæs